Windhond, een hondensoort
 Windhond (Tegelen), een wijk in het Venlose stadsdeel Tegelen
 De Windhond (Leens), een in 1828 gebouwde, maar later afgebroken molen bij de Leenstertillen
 De Windhond (Soest), een in 2008 herbouwde molen in Soest
 De Windhond (Woerden), een molen in Woerden
 De Windhond (Zaandam), een kleine molen aan de Zaanse Schans
 De Windhond (Amsterdam), een gesloopte windmolen in Amsterdam
 De Windhond (schip), schip waarmee Willem Barentz op ontdekkingstocht ging